Backspin (bal), een draaieffect bij balsporten
 Backspin (breakdance), een dansterm